Pouzyreff s'écrit en russe Пузырьев et se rattache au mot пузырь qui a divers sens selon le contexte, "bulle", "vessie", "cloque", "flotteur", tous indiquant l'idée d'une enveloppe remplie d'air ou de liquide. Le mot пузырь est une dérivation de пузо "ventre".Le nom pourrait remonter à un descriptif à l'époque de la création des noms de famille, d'un ancêtre considéré comme "ventru".

Pouzyreff est le nom porté par :
 Natalia Pouzyreff (1962-), femme politique  française ;